Булойчик:

 Булойчик, Александр Сергеевич (род. 1978) — белорусский футболист.
 Булойчик, Артём Олегович (род. 1992) — белорусский футболист.